La saison 1961-1962 du Championnat de RDA de football était la  du championnat de première division en RDA, la DDR-Oberliga.

Les quatorze meilleurs clubs de RDA sont regroupés au sein d'une poule unique où ils se rencontrent trois fois au cours de la saison, à domicile, à l'extérieur puis sur terrain neutre. En effet, cette saison sert de transition entre la saison dernière, jouée selon un calendrier nordique (basé sur l'année civile, de mars à octobre) et la prochaine saison, qui suivra le même calendrier que les championnats européens, à savoir de septembre à juin. Par conséquent, la saison est rallongée pour durer 15 mois. En fin de saison, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de DDR-Liga, la deuxième division est-allemande.

C'est l'ASK Vorwärts Berlin, tenant du titre, qui remporte à nouveau la compétition cette année, après avoir terminé en tête du classement final, avec 3 points d'avance sur le SC Empor Rostock et 5 sur le SC Dynamo Berlin. C'est le  de champion de RDA de l'histoire du club en 4 saisons.

Les 14 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite, forfait ou abandon : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de RDA de football

Liens externes 
  Page complète sur RSSSF

Championnat d'Allemagne de l'Est de football
RDA
1961 en Allemagne de l'Est
RDA
1962 en Allemagne de l'Est